Олег Владимирович Глущенко (9 августа 1975, Каменск-Уральский, Свердловская область, СССР) — киргизский и российский футболист.

Карьера 
Начинал свою карьеру в чемпионате Киргизии. Несколько лет отыграл за ряд команд Высшей лиги. Затем вернулся в Россию. Несколько лет выступал за любительские коллективы, затем перешел в профессиональный клуб «Рыбинск». Несколько лет отыграл во Втором дивизионе. Завершил карьеру в «Рыбинске», который уже выступал в первенстве МФФ «Золотое Кольцо».

Тренерская работа 
После завершения карьеры остался в Ярославской области. В настоящий момент тренирует юношескую команду рыбинского «Вымпела».

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты России
Футболисты Киргизии
Игроки ФК «Джалал-Абад»
Игроки ФК «Рыбинск»
Игроки ФК «Металлург» Пикалёво
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК БСК